Stati Uniti d'America
Elroy – census-designated place della Contea di Wayne, Carolina del Nord
Elroy – città della Contea di Travis, Texas, situata alle porte di Austin e sede del Circuito delle Americhe
Elroy – città della Contea di Juneau, Wisconsin